Case Bordin ima više značenja:
 Case Bordin, Padova
 Case Bordin, Treviso